De Noord (Schiedam), een moutmolen in Schiedam
 De Noord (Rotterdam), een voormalige molen in Rotterdam (inmiddels afgebroken)
 De Noord (Purmerend), een voormalige meelmolen in Purmerend (in 1903 afgebrand)